А-ліга 2004 — 15-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона вшосте поспіль здобув Каунас.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Атлантас взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як фіналіст Кубку Литви 2004.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на soccerway 
 А ліга на rsssf 

2004
Литва
2004 у Литві